Люнебург:

 Люнебург (нем. Landkreis Lüneburg) — район в Германии.
 Лю́небург (нем. Hansestadt Lüneburg) — ганзейский немецкий город в Нижней Саксонии, в 50 км к юго-востоку от Гамбурга.
  — бывшее княжество, позже территория в составе прусской провинции Ганновер

См. также 
 Люнебургская пустошь
 Люнеберг

Примечания